Luis Barrera puede referirse a:

 Luis Barrera Coronado (s.XX), historiador español;
 Luis Barrera Linares (1951-), escritor venezolano;
 Juan Luis Barrera González «Fray Juan» (1932-), religioso-hostelero español.